Сабатье () — французская фамилия.

Известные носители:
 Сабатье, Антуан (1742—1817) — французский прозаик.
 Сабатье, Аполлония (1822—1889) — французская художница, модель, содержанка, хозяйка литературного салона.
 Сабатье, Арман (1834—?) — французский зоолог.
 Сабатье, Луи-Огюст (1839—1901) — французский протестантский богослов.
 Сабатье, Пётр (1682—1742) — французский учёный; кальвинистский пастор.
 Сабатье, Поль (1854—1941) — французский химик, лауреат Нобелевской премии по химии (1912 г.).
 Сабатье, Поль (1858—1928) — французский писатель-историк, номинант Нобелевской премии по литературе.
 Сабатье, Пьер Жюстен (1792—1869) — французский нумизмат.
 Сабатье, Рафаэль Биенвеню (1732—1811) — французский хирург.
 Сабатье, Робер (1923—2012) — французский прозаик и поэт, член Гонкуровской академии.

Другое 
 Сабатье — маленький ударный кратер в области западного побережья Моря Краевого на видимой стороне Луны.
 Реакция Сабатье — реакция водорода с оксидом углерода (II) при повышенной температуре и давлении в присутствии никелевого катализатора.